H, h () — восьмая буква базового латинского алфавита. В России эта латинская буква традиционно, особенно в науке, называется «аш» (по историческим причинам, названия большинства латинских букв были заимствованы из французского), хотя её исконное название в латинском языке произносится приблизительно «ха». В английском языке буква называется «эйч», во французском — «аш», в немецком — «ха», в португальском — «ага́», в итальянском — «а́кка», в испанском — «а́че».

История

Произношение 
В большинстве языков с латинской письменностью обозначает звук  (придыхание, простой выдох, глухой глоттальный щелевой согласный).

В романских языках (за исключением балкано-романских, валлонского и гасконского) не произносится. Во французском языке различаются «h немое» () и «h придыхательное» (): они оба не произносятся, однако первое допускает элизию и льезон, а второе их не допускает.

Также иногда не произносится в английском и немецком языках. В английском языке непроизносимое h встречается: в начале некоторых слов старофранцузского происхождения (); между ударным и безударным гласными (); в конце слов и перед согласными (). В немецком языке h не произносится (но указывает на долготу предшествующего гласного) в конце слов, перед согласными и перед безударным e ().

В чешском, словацком и верхнелужицком языках обозначает звук  (звонкий глоттальный щелевой согласный, как украинское Г).

В польском, хорватском, словенском и латышском языках, а также в пиньине (системе передачи латиницей звуков стандартного китайского языка) обозначает звук  (глухой велярный спирант, как русское Х).

Также буква h часто используется в составе диграфов.

Коды

Употребление 
 В математике обозначают: 
 буквой  — высоту какого-либо тела или фигуры;
 буквой  — матрицу Гильберта, полиномы Эрмита, преобразование Гильберта, преобразование Хартли, функции Ханкеля, функцию Хевисайда.
 В физике обозначают:
 буквой  — нередуцированную постоянную Планка, спиральность, тензор вариации метрики и амплитуду гравитационной волны. В международных обозначениях физических единиц буква h является десятичной приставкой «гекто», обозначающей умножение единицы измерения на 100 (её кириллическое обозначение — «г»), а также обозначением часа (его кириллическое обозначение — «ч»);
 буквой  — бозон Хиггса, гамильтониан и функцию Гамильтона, напряжённость магнитного поля, эквивалентную дозу, экспозицию, энтальпию. В международных обозначениях физических единиц буква H означает генри — единицу индуктивности (её кириллическое обозначение — «Гн»).
 В геодезии буквой  обозначают превышение.
 В музыке (в русской и немецкой системе буквенной нотации) H и h обозначают ноту «си». В обозначениях аккордов H без индексов — си-мажорный аккорд, а h иногда обозначает си-минорный аккорд (чаще это трезвучие обозначается Hm) 
 В химии H является символом элемента водорода.
 В фармацевтике витамин H — биотин.

См. также 
 Список латинских букв

Ссылки